Droga krajowa nr 28 (Czechy)
 Droga krajowa nr 28 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A28
 Droga główna nr 28 (Szwajcaria)